Рагуза може бити:

 Рагуза (Хрватска), старо латинско име Дубровника.
 Рагуза (округ), округ у јужној Италији.
 Рагуза (Италија), град у јужној Италији, седиште истоименог округа.